FIFA World Cup Qatar 2022 (Official Soundtrack) — это сборник с участием различных исполнителей, выпущенный в 2022 году. Альбом является официальным музыкальным альбомом чемпионата мира по футболу 2022, проходившего в Катаре.

История 
Впервые выпущен официальный саундтрек чемпионата мира по футболу FIFA, состоящий из нескольких песен, вместо одной официальной песни. Первая песня альбома — «Hayya Hayya (Better Together)» в исполнении Тринидада Кардоны, Давидо и AISHA, выпущенная 1 апреля 2022 года вместе с видеоклипом. Вторая песня — «Arhbo» в исполнении Гимса и Осуны, выпущенная 19 августа 2022 года вместе с видеоклипом.

Третья песня — «The World Is Yours to Take» в исполнении американского рэпера Lil Baby в сотрудничестве с Budweiser, выпущенная 23 сентября 2022 года вместе с клипом. Четвёртая песня — «Light The Sky» в исполнении Норы Фатехи, Манал, Рахмы Риад и Балкиса, написанная RedOne и выпущенная 7 октября 2022 года вместе с видеоклипом.

Пятая песня «Tukoh Taka» в исполнении Ники Минаж, Малумы и Мириам Фарес была выпущена 17 ноября 2022 года вместе с видеоклипом и стала официальной песней Фестиваля болельщиков ФИФА. Финальная песня — «Dreamers» Джонгука из BTS, выпущенная 20 ноября 2022 года. Она была исполнена с Фахадом Аль-Кубайси во время церемонии открытия турнира.

Список композиций

Примечания

Ссылки 

Сборники 2022 года
Чемпионат мира по футболу 2022